Ангели́на Па́вловна Гончаре́нко (родилась 23 мая 1994 в Москве) — российская хоккеистка, защитница клуба «СКИФ» и сборной России. Мастер спорта России международного класса.

Биография 
В хоккей попала благодаря стараниям брата, посетив его тренировку. Училась в спортивной школе «Орбита», выступая за её команду в течение четырёх лет. С 2007 по 2013 годы выступала за команду «Белые Медведи», являясь одной из немногих девушек, выступавшей в этой чисто мужской команде. С 2013 года играла за уфимскую «Агидель» под номером 2, как и в «Белых Медведях». В составе сборной России выиграла бронзовую медаль чемпионата мира 2013 года. В 2014—2018 годах игрок «Торнадо», с 2019 года игрок клуба СКИФ.

Чемпионка зимней Универсиады 2015 и 2017 годов.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Команда.рф
 Профиль на сайте Федерации хоккея России
 Профиль на сайте Komanda2014.com
 Профиль на сайте Sportbox.ru
 Ангелина Гончаренко: «До „Агидели“ играла в мужских командах»

Хоккеистки России
Хоккейные защитники
Игроки ЖХК «Агидель»
Игроки ЖХК «Торнадо»
Игроки женской сборной России по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма